Трнови могу бити:

 Трнови (Велика Кладуша), насељено мјесто у општини Велика Кладуша, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Трнови (Цетинград), насељено мјесто у општини Цетинград, Кордун, Република Хрватска

Види још 
 Трн (вишезначна одредница)
 Трнавци
 Трнова
 Трновац
 Трновец
 Трновица
 Трново
 Трновче
 Трње